Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2015 — 20-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 21 по 27 сентября. Соревнование начинало серию зальных турниров, расположенную между US Open и Итоговым турниром.

Последние победители:
 в одиночном разряде —  Эрнест Гулбис
 в парном разряде —  Давид Марреро и  Фернандо Вердаско

Общая информация 
Розыгрыш чемпионата 2014 года был отменён из-за проблем с финансированием, а планировавшаяся для него замена в календаре мужского протура в Израиле так и не состоялась из-за проблем с безопасностью в том регионе осенью 2014 года. К сентябрю 2015 года турнир в Санкт-Петербурге возродился при поддержке компании «Газпром», обеспечившей призовой фонд и перенёсший игровые площадки в свой комплекс «Сибур Арена».

Щедрое финансирование позволило организаторам впервые с 2008 года привлечь к себе сразу двух действующих игроков Top10 одиночного разряда, и если Томаш Бердых покинул соревнование уже в первом раунде, то Милош Раонич с минимальными потерями сил прошёл путь до финала, где в трёх партиях взял верх над седьмым сеянным, Жуаном Соузой. Сильнейшие несеянные участники приза проиграли в четвертьфинале. Позапрошлогодний чемпион Эрнест Гулбис защищал свой титул, но уступил уже на старте.

В парном разряде состав был менее представительным, а сетку возглавил альянс Хенри Континен / Трет Конрад Хьюи (тогдашние 35-я и 42-я ракетки мира). На своём уровне фин и филиппинец, впрочем, повторили путь Раонича, преодолев путь от старта турнира до титула получив в пассив лишь один проигранный сет. В финале Трет и Хенри справились со вторыми сеянными: Юлианом Ноулом и Александром Пейей. Сильнейшие несеянные команды уступили в полуфинале. Последние чемпионы — Давид Марреро и Фернандо Вердаско — в новом году до чемпионата не доехали.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Милош Раонич обыграл  Жуана Соузу со счётом 6-3, 3-6, 6-3.
 Раонич выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соуза уступает 3-й финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Трет Конрад Хьюи /  Хенри Континен обыграли  Юлиан Ноул /  Александра Пейю со счётом 7-5, 6-3.
 Хьюи выигрывает 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Континен выигрывает 4-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Невы по теннису 2015

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Россия
Теннис
Сентябрь 2015 года
2015